Kreuer ist der Familienname folgender Personen:

 Tim Kreuer (* 1982), deutscher Synchronsprecher und Schauspieler
 Willy Kreuer (1910–1984), deutscher Architekt